Castrensi – abitanti di Castel Trosino
Castrensi – abitanti di Castro (Brasile)
Castrensi – abitanti di Castro (Lombardia)
Castrensi – abitanti di Castro (Puglia)
Castrensi – abitanti di Castro Marina
Castrensi – abitanti di Castroreale